Anchor Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anchor Creek (Granite Creek), Fluss im Adams County, Bundesstaat Idaho
 Anchor Creek (Wind River), Fluss im Idaho County, Bundesstaat Idaho
 Anchor Creek (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana 
 Anchor Creek (Cherry Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Anchor Creek (Thunder Bay River), Fluss im Bundesstaat Michigan
 Anchor Creek (Swift Creek), Fluss im Bundesstaat Montana